Панкратьев (Панкратьева) — русская фамилия, образованная от имени Панкратий. Известные носители:
 
 Панкратьев, Иван Иванович (1923—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Панкратьев, Игорь Панкратьевич (род. 1964) — советский и литовский футболист, тренер.
 Панкратьев, Михаил Иванович (1901—1974) — советский государственный деятель, прокурор РСФСР и СССР, генерал-майор юстиции.
 Панкратьев, Никита Петрович (1788—1836) — генерал-адъютант, генерал-лейтенант, Варшавский военный губернатор, председатель Верховного военно-уголовного суда Царства Польского.
 Никодим Панкратьев (ум. в 1774) — архимандрит Братского Богоявленского монастыря в Киеве, в 1774 году ― ректор Киево-Могилянской академии.
 Панкратьев, Николай Иванович (1922—2002) — бригадир комплексной бригады строительно-монтажного управления № 3 треста «Краснодарстрой», Герой Социалистического Труда.
 Панкратьев, Пётр Прокофьевич (1757—1810) — тайный советник, киевский гражданский губернатор.
 Панкратьев, Семён Иванович (?— после 1719) — московский купец.